Мородзуми () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мородзуми, Косукэ (род. 1988) — японский кёрлингист.
 Мородзуми, Юсукэ (род. 1985) — японский кёрлингист.